Sho puede referirse a:
 el shō, un instrumento musical;
 Silencio Honorable Oyente; o
 siglas de síndrome de hiperestimulación ovárico.
 Nombre moderno de la letra Ϸ, que era una letra utilizada para escribir el bactriano al griego.
 "¡Sho!" Expresión vulgar e informal utilizada en Guatemala y en la Península de Yucatán para pedirle a alguien que deje de hablar.
 Argentinismo de yo.
 Sho, luchador profesional japonés, que actualmente trabaja para el NJPW.

Referencias